

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
Loa (Utah)
Mauna Loa, tűzhányó, Hawaii
 Burkina Faso
Loa (Burkina Faso)

Egyéb 
loák, a vudu természetfeletti lényei
Loa loa, szemféreg